GPF est un sigle qui peut désigner :
 Global Policy Forum, une organisation non gouvernementale internationale qui axe ses activités dans le domaine du suivi de l'élaboration des politiques mondiales aux Nations unies.
 Global Peace Foundation, une organisation pacifiste américaine.